Walchshofer ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Öppinger-Walchshofer (* 1956), österreichische Botschafterin
 Daniel Walchshofer (* 1994), österreichischer Badmintonspieler

Siehe auch:
 Walchhofer